Rehs ist der Familienname von: 

 Carl Rehs (1867–1945), deutscher Lehrer, Autor und Imker
 Reinhold Rehs (1901–1971), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Rees (Begriffsklärung)